Адырбе́ков — казахская фамилия. Известные носители:

 Адырбеков, Икрам Адырбекович (род. 1950) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Адырбеков, Талгат Маратович (род. 1989) — казахстанский футболист.